Die Internationaux de Strasbourg 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Straßburg. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 21. bis 27. Mai 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2017 fand vom 20. bis 21. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2017
2017